Lavaur (Dordogne)
Kanton Lavaur
Lavaur (Tarn) in het gelijknamige kanton